asszámi nyelv
 asszámi nép
 asszámi ábécé
 Asszám, állam India északkeleti részén

 Asszámi álszajkó, madár (India, Kína, Mianmar)